Bereźce – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Bereźce – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie radomyskim
 Bereźce (gmina) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 w Polsce, w województwie wołyńskim, w powiecie lubomelskim

Zobacz też:
 Bereżce (obwód wołyński)
 Bereżce Wielkie